Кайтановка — название населённых пунктов на Украине:

 Кайтановка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Кайтановка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Кайтановка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.